Roedeltactiek
 The Wolfpack, een Amerikaanse documentairefilm
 NC State Wolfpack, Amerikaanse sportvereniging van North Carolina State University
 Wolfbrigade, een Zweedse band, voorheen genaamd Wolfpack
 Wolfpack (duo), een Belgisch dj-duo